Горталов — русская фамилия. Известные носители:

 Горталов, Аполлон Петрович — Георгиевский кавалер (подполковник; № 5753; 1 декабря 1838; выслуга лет).
 Горталов, Константин Фёдорович — Георгиевский кавалер (полковник; № 4690; 21 декабря 1832; выслуга лет).
 Горталов, Фёдор Матвеевич (1839—1877) — майор 61-го пехотного Владимирского полка, Георгиевский кавалер.